Finland kan syfta på:

Finland
 Finland – ett land i norra Europa, självständigt sedan 1917
 Finlands socialistiska arbetarrepublik – den röda sidan i inbördeskriget 1918
 Konungariket Finland – Finlands riksdag beslöt 1918 att landet skulle bli kungarike, fast den tilltänkte kungen tillträdde aldrig och året efter blev landet republik
 Demokratiska Republiken Finland – en av Sovjetunionen utropad socialistisk regim för Finland 1939, se Terijokiregeringen
 Första republiken (Finland) – en informell benämning som ibland används om tiden 1917–1944 i Finlands historia
 Andra republiken (Finland) – en ibland använd informell benämning på Finland efter andra världskriget (från 1945)
 Storfurstendömet Finland – en benämning på Finland från 1500-talet till 1918
 Finland under den svenska tiden – 1157–1809
 Finland under den ryska tiden – 1809–1917
 Egentliga Finland – ett nutida landskap i Finland, bildat ur Åbo och Björneborgs län
 Egentliga Finland – ett historiskt landskap i Finland

USA
 Finland, Minnesota – en ort i USA

Se även
 HMS Finland – flera svenska örlogsfartyg